Metamerie kan de volgende betekenissen hebben:

 Metamerie (biologie) of metamere segmentatie, de verdeling van het lichaam bij sommige diergroepen in segmenten of metameren.
 Metamerie (scheikunde) ongelijke verdeling in een koolstofketen van de koolstofatomen aan beide zijden van een functionele groep.
 Metamerie (optica), een situatie waarbij twee voorwerpen onder bepaalde omstandigheden dezelfde kleur lijken te hebben, terwijl er onder andere omstandigheden een kleurverschil te zien is;
 Metameer (school), voorheen Scholengemeenschap Stevensbeek geheten.